Марек Жуков-Карчевский (; 6 мая 1961) — польский историк, публицист и журналист.

Биография 
Происходит из польско-российской дворянской семьи Жуковых и Карчевских.
Изучал историю в Ягеллонском университете. В 1981 году организовал совместно Гражданский комитет для сохраненя Кракова (), который был занят восстановлением памятников в городе и особенно исторических памятников на Раковицком кладбище. Является автором около 500 публикаций и статей. Имеет дело с историей Польши, Кракова и древней архитектуры. Занимается также вопросами экологии. Он публиковал, в частности, в следующих газетах и журналах: , , , , Życie Literackie, Gazeta Krakowska, , , Przekrój и на веб-портале Ekologia.pl. Также сотрудничал с телевидением и радио в Кракове. Член Польского экологического клуба (). Начиная с 1991 года, член Ассоциации польских журналистов () и Международной федерации журналистов.

Избранные публикации 

 Sprawa raperswilska, 1987
 Stanisław August w Petersburgu, 1987
 Pojedynki w dawnej Polsce, 1987
 Klejnoty i insygnia koronacyjne w dawnej Polsce. Prawdy i legendy, 1987
 Wielkie pogrzeby w dawnej Polsce, 1988
 Syberyjskie losy Piotra Wysockiego, 1988
 Polonia zagraniczna w czasach II Rzeczypospolitej, 1989
 Największe powodzie minionego wieku w Polsce i na świecie, 2012
 W poszukiwaniu ciepła. Dawne sposoby i systemy ogrzewania pomieszczeń, 2012
 Gra w kości - pierwsze spotkania z człowiekiem kopalnym, 2013
 Eksperymenty i doświadczenia medyczne na zwierzętach, 2013
 Łuk - oręż bogów i ludzi, 2014

Библиография 
 Марек Жуков-Карчевский PBN ID: 5e712dd646e0fb0001c (Польская научная библиография)
 Марек Жуков-Карчевский (INFONA)
 Марек Жуков-Карчевский ORCID: 0000-0002-6770-5027
 Марек Жуков-Карчевский ResearcherID: O-7853-2014

Примечания

Ссылки 
 Литературная библиография
 Wolne Media
 Национальная библиотека

Историки Польши
Журналисты Польши
Родившиеся в 1961 году